Andradina — município  do estado de São Paulo, Brasil
 Andradina Futebol Clube — clube de futebol da cidade de Andradina, estado de São Paulo
 Conjunto da Estação Ferroviária de Andradina — patrimônio histórico do estado de São Paulo, município de Andradina
 Microrregião de Andradina — microrregião de São Paulo (estado) pertencente à mesorregião de Araçatuba

Ver também
  Nova Andradina

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes